Ива́н Дми́триевич Пути́лин (, Новый Оскол, Курская губерния — 18 ноября 1893, Новоладожский уезд, Санкт-Петербургская губерния) — первый начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга.

Первый фильм о Путилине вышел ещё до революции и назывался «Сонька Золотая ручка».

Провёл тысячи расследований. Действительный статский советник (06.12.1874). Был в отставке с 1 февраля 1875 года по 3 июня 1878 года и с 31.07.1881 по 01.04.1883 года. Тайный советник (04.05.1889).

Незадолго до смерти закончил биографическую книгу «Сорок лет среди грабителей и убийц»

Биография 
Родился  года в Новом Осколе Курской губернии, в семье бедного коллежского регистратора. Жил бедно, нуждался. Окончил четырёхгодичное Новоосколское уездное училище и перебрался в Санкт-Петербург. Старший брат Василий помог ему устроиться на работу в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел 31 октября 1850 года.  Сдав экстерном экзамены за гимназический курс в Петербургском университете 31 декабря 1853 года получил аттестат, что давало ему право на присвоение первого классного чина коллежского регистратора. 

13 декабря 1854 года Путилина по его прошению перевели в штат Санкт-Петербургской полиции и назначили младшим помощником надзирателя в 4-й квартал 1-й Адмиралтейской части (приказ обер-полицмейстера Санкт-Петербурга за № 243 от 18 декабря 1854 года),  в 1855 году переведён во 2-й квартал 3-й Адмиралтейской части (приказ от 31 июля 1855 года за № 164),  в 1856 году — в старшие помощники квартального надзирателя (приказ № 111 от 28 мая 1856 года).

28 февраля 1858 года Путилину было поручено исправление должности квартального надзирателя 3-го квартала 3-й Адмиралтейской должности, 28 июля 1858 года он был в этой должности утвержден.

В августе 1858 года 28-летнего Путилина, возвращавшегося ночью от семьи, остановили четыре человека в масках, отобрали всё, что у него было и едва не убили. Путилин был разгневан и в то время даже не думал благодарить судьбу и Бога за спасение. Он скрыл это происшествие от коллег по работе и расследовал самостоятельно, взяв с собой кастет и револьвер.

5 октября 1862 года Путилин перевели из петербургской полиции в Министерство внутренних дел.  По октябрь 1866 года он входил в состав следственной комиссии, которая разбиралась со злоупотреблениями в изготовлении и торговле золотыми и серебряными вещами. 31 декабря 1866 года приказом Санкт-Петербургского обер-полицмейстера Ф.Ф. Трепова Путилин был временно назначен начальником только что созданной сыскной полиции. 1 августа 1867 года назначен начальником сыскной полиции.

Путилин стал знаменитым в 1867 году после громкого дела «Братьев фальшивомонетчиков Пуговкиных», сбывавших за год около полумиллиона фальшивок. Для того, чтобы выйти на след преступников, Путилину пришлось пять раз менять образ и переодеваться. После поимки обвиняемые наняли лучших адвокатов, но все же проиграли дело и были отправлены на каторгу. 

Путилин также участвовал и в политических делах, таких как дело Чернышевского, но известность ему принесла борьба с уголовным миром.

Любимым образом для перевоплощения у Путилина был чернорабочий. Именно им он пользовался для того, чтобы изучать нравы уголовного мира. Однако в его арсенале были и такие образы, как бродяга, священник и купец. На счету Путилина были сотни раскрытых дел. Никогда не применял рукоприкладство по отношению к подозреваемым.

После отставки в 1889 году поселился в усадьбе в Новоладожском уезде. Незадолго до смерти написал воспоминания «Сорок лет среди грабителей и убийц». Скончался 18 ноября 1893 года от «инфлюэнца» с острым отёком лёгких. Похоронен 22 ноября на кладбище при Пчевской церкви в Новоладожском уезде Санкт-Петербургской губернии, расположенном на берегу реки Волхов, ныне — посёлок Пчева Киришского района Ленинградской области; кладбище не сохранилось. Имущество Путилина было продано с молотка, детям остались только отцовские записи.

По воспоминаниям местных жителей, церковь была разрушена в 1930-х годах, от неё остался только фундамент, вровень с землёй; рядом выстроено здание местного Дома культуры по типовому советскому проекту. На кладбище была часовня, у которой, предположительно, находилась могила Путилина, До Великой Отечественной войны в часовне располагалась колхозная конюшня. Во время оккупации германскими войсками в часовне, предположительно, располагался штаб батальона вермахта. При прорыве блокады Ленинграда, в результате артподготовки, произведенной РККА, часовня и кладбище были полностью разрушены. В настоящее время на этой территории находятся садово-огородные участки местных жителей.

Семья 
Дочь — Евгения Ивановна Путилина (10.04.1860 — 12.09.1883), в 1882 г. вышла замуж за поручика Уланского полка Анатолия Игнатьевича Кельчевского (с 1913 г. генерал-лейтенант в отставке). И. Д. Путилин был поручителем на венчании со стороны невесты. Умерла 12 сентября 1883 г., вероятно родами.
Внук — Кельчевский Евгений Анатольевич (1883, Санкт-Петербург — 26.08.1935, Париж) — полковник Генерального штаба. В эмиграции работал таксистом, занимался литературной деятельностью. Автор романов «После урагана» (1927), «Дмитрий Оршин» (1929), «В лесу» (1930). Умер на стоянке такси. Похоронен на кладбище Пантен 30 августа 1935 г.

Награды 
Всего за годы службы награжден одиннадцатью орденами:
 26 августа 1856 года — бронзовая медаль «В память войны 1853—1856» на Андреевской ленте
 31 декабря 1857 года — орден Св. Станислава 3-й степени
 27 сентября 1858 года — орден Св. Анны 3-й степени
 16 декабря 1859 года — орден Св. Станислава 2-й степени 
 31 октября 1861 года — орден Св. Владимира 4-й степени,
 17 февраля 1867 — орден Св. Анны 2-й степени (вне правил о награждении этим орденом),
 19 января 1868 года — орден Св. Анны 2-й степени с императорскою короною,
 30 августа 1870 года — орден Св. Владимира 3-й степени,
 12 сентября 1870 года пожалован Императором Австрийским орденом Франца Иосифа 3-й степени, Государь Император Всемилостивейше соизволил разрешить принять и носить этот знак отличия
 26 февраля 1874 года Государь Император Всемилостивейше соизволил разрешить принять и носить пожалованный Императором Австрийским командорский крест ордена Франца Иосифа 3-й степени
 8 апреля 1884 года — орден Св. Станислава 1-й степени.
 1 января 1889 года — орден Св. Анны 1-й степени.

Современники о Путилине 
Из воспоминаний А. Ф. Кони о начальнике петербургской сыскной полиции И. Д. Путилине:

Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех даровитых личностей, которых умел искусно выбирать и, тем не менее, искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов. По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутьё, заставлявшее его вглядываться в то, мимо чего все проходят безучастно, соединялись в нём со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. В Петербурге в первой половине 70-х годов не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыск по которому Путилин не вложил бы своего труда. Мне наглядно пришлось ознакомиться с его удивительными способностями для исследования преступлений в январе 1873 года, когда в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Иллариона… Поздно вечером, в тот же день, мне дали знать, что убийца арестован.

Иван Путилин в литературе и кино 
Первый сборник рассказов о Путилине был выпущен в 1898 году писателем Михаилом Шевляковым, знавшим главу петербургской сыскной полиции лично.

В 1904 году И. А. Сафонов выпустил сборник «Преступления, раскрытые начальником сыскной полиции И. Д. Путилиным». Каждый рассказ этого сборника — конкретное следственное дело, что наводит на мысль об авторстве человека, имеющего опыт расследования преступлений. Возможно, что И. А. Сафонов издал рассказы, написанные самим И. Д. Путилиным.

В 1908 году рассказы о Путилине были изданы П. А. Фёдоровым в сборнике под названием «Путилин И. Д. Знаменитый русский сыщик». Это издание не было повторением сборника И. А. Сафонова, более половины рассказов ранее не издавались.

В том же году Р. Л. Антропов под псевдонимом Роман Добрый начинает публиковать целую серию рассказов, объединённых общим названием: «Гений русского сыска И. Д. Путилин. Рассказы о его похождениях».

В 1915 году Путилин стал персонажем авантюрного фильма «Сонька Золотая ручка».

В 1916 году выходит в свет двухтомник «40 лет среди убийц и грабителей. Записки первого начальника Петроградской сыскной полиции». В него были включены рассказы, изданные ранее И. Сафоновым и П. Фёдоровым, причём некоторые даны под другими названиями.

Леонид Юзефович сделал Путилина главным героем своей детективной трилогии, включающей романы «Костюм Арлекина» (первое название — «Ситуация на Балканах», второе — «Триумф Венеры»), «Дом свиданий» (первый вариант — «Знак семи звёзд») и «Князь ветра». По его романам были сняты фильм «Сыщик Петербургской полиции» (1991), где Путилина сыграл Пётр Щербаков, и сериал «Сыщик Путилин» (2009) с Владимиром Ильиным в главной роли.

Иван Дмитриевич Путилин стал главным героем серии романов ( "Убийство в Невском переулке", "Происшествие на Курляндской улице", "Находка на станции Стрельна", "Злодейство в питейном заведении"), повесть "Дело о жескосердных атаманах", 47 рассказов Игоря Москвина, написанных о расследовании реальных преступлений, упоминаемых во Всеподданнейших Отчётах Санкт-Петербургского градоначальника.

В 2016 году была учреждена медаль имени И. Д. Путилина для сотрудников МВД Российской Федерации.

Сочинения 

 40 лет среди убийц и грабителей: Записки первого начальника Петроградской сыскной полиции И. Д. Путилина. — Т. 1. — Петроград; Москва: Рубикон, 1916 (Петроград). — 198 с.
 40 лет среди убийц и грабителей: Зап. первого нач. Петрогр. сыскной полиции И. Д. Путилина. — Т. 2. —  Петроград; Москва: Млечный путь, 1916. — 205 с.

Литература 

 Антропов Р. Л. И. Д. Путилин, знаменитый русский сыщик: Сб. рассказов о его похождениях. — Санкт-Петербург: П. А. Федоров, 1908 (тип. Корпуснова). — 291 с.

Очкур Р. В. На секретной службе Его Величества: история сыскной полиции. — Москва: РИПОЛ Классик; Санкт-Петербург: Пальмира, 2019. — 350, [1] с.— ISBN 978-5-386-12277-5
Свечин Н., Введенский В. В., Погонин И. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции: [сборник] / Николай Свечин, Валерий Введенский, Иван Погонин. - Москва : Эксмо, 2021. - 636, [4] с. : ил., портр., табл. ; 21 см.. - Библиогр. в примеч.: с. 606-637. - Указ. имен: с. 219-254. — ISBN 978-5-04-117124-7
Знаменитые земляки. Путилин / А.А. Пчелинов-Образумов; Под общ. ред. В. В. Горошникова. - Рыбинск: Медиарост, 2018. - 48 с.: ил. – (Библиотека белгородской семьи, ISBN 978-5-906070-92-0)

Примечания

Ссылки 
 Путилин Иван Дмитриевич на сайте «Хронос»
 

Персоналии:Полиция Российской империи
Тайные советники
Сыщики